Tomići est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Tomići, une localité située dans la municipalité de Vrbovsko, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;

au Monténégro
Tomići, une localité située dans la municipalité de Cetinje ;
Tomići, une localité située dans la municipalité de Bar.